Viebig  ist der Familienname folgender Personen:

 Clara Viebig (1860–1952), naturalistische Erzählerin

 Hasso Viebig (1914–1993), deutscher Brigadegeneral
 Hans Viebig, deutscher Jagdflieger im Ersten Weltkrieg und Offizier im Zweiten Weltkrieg
 Joachim Viebig (1921–2018), deutscher Forstdirektor
 Johannes Viebig (1919–2008), deutscher lutherischer Geistlicher
 Paul Viebig (1876–1940), deutscher evangelischer Pfarrer und Kirchenrat
 Wilhelm Viebig (1899–1982), deutscher Generalmajor
 Wolfgang Viebig (* 1940), Tischtennisnationalspieler der DDR

Siehe auch:

 Fiebig
 Fiebich